

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Pery“ beginnt.

Pery 



 Péry, André (1921–2008), Schweizer Pfarrer, Schriftsteller und Übersetzer
 Pery, Antonius (* 1644), Schweizer Bildhauer des Barock
 Pery, Johannes (1670–1705), österreichischer Steinmetzmeister des Barock

Perya 
 Peryam, William (1534–1604), englischer Richter, Adliger und Politiker